98. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 7–8 lutego 2004 roku w norweskim Hamar. Zawody rozegrano w hali Olympia Hall. Kobiety startowały po raz 62. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto wywalczyła Holenderka Renate Groenewold. Japonka Eriko Ishino pobiła rekord świata juniorów na 3000 m. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy okazał się Amerykanin Chad Hedrick, który pobił także rekord świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (23 sklasyfikowane) i 24 łyżwiarzy (22 sklasyfikowanych) z 11 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, JWR – rekord świata juniorów

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2004 w sportach zimowych
2004 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze